

Рокленд — місто, штат Айдахо
 Рокленд — місто, штат Мен
 Рокленд — місто, штат Массачусетс
 Рокленд — місто, штат Нью-Йорк
 Рокленд — місто в окрузі Браун, штат Вісконсин
 Рокленд — місто в окрузі Манітовок, штат Вісконсин
 Рокленд Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Рокленд Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсильванія
 Рокленд — селище в окрузі Ла-Кросс, штат Вісконсин